Протозоология — раздел зоологии, изучающий простейших (амёба, инфузории и другие).
Медицинская и ветеринарная протозоология изучают протозойные болезни, вызываемые некоторыми простейшими (плазмодии, трипаносомы, лейшмании и другие паразиты).

Общества 
 Общество протозоологов при РАН (ОПР, Россия) сформировано в 1992 г. Президент д.б.н. Сергей Орестович Скарлато, офис в Институте цитологии РАН, Санкт-Петербург. Ранее существовало Всесоюзное общество протозоологов. ВОПР создано при АН СССР в 1968 году, президентом был избран профессор член-корр. РАН Юрий Иванович Полянский (1968—1993). С 1993 по 1998 г. этот пост занимал д.б.н., профессор Игорь Борисович Райков (1993—1998). Ранее в Москве действовало Русское протистологическое общество (1921—1930-е гг.).
 Международное общество протистологов — International Society of Protistologists 
 Белорусское общество протозоологов
 British Society for Protist Biology (ранее как British Section of the Society of Protozoologists British, BSSP, Великобритания) 
 Czech Section (Czech Society for Parasitology, осн.1964, Прага) 
 Deutsche Gesellschaft für Protozoologie e.V., DGP (German Society of Protozoologists, Германия)
 Groupement des Protistologues de Langue Francaise (Франция)
 Israel Society for Parasitology, Protozoology and Tropical Diseases (Израиль)
 Società Italiana di Protozoologia (Италия)
 Международная комиссия по протозоологии

Конгрессы 
Международные конгрессы созываются с 1961 года.
 1-й Международный протозоологический конгресс, 1961 год, Чехословакия, (Прага)
 2-й Международный протозоологический конгресс, 1965 год, Великобритания, (Лондон)
 3-й Международный протозоологический конгресс, 1969 год, СССР (Ленинград)
 4-й Международный протозоологический конгресс, 1973 год, Франция (Клермон-Ферран)
 Первый Всесоюзный съезд протозоологов проходил, 1971, Баку
 3-й съезд Всесоюзного общества протозоологов, Вильнюс, 1982
 IV съезд Всесоюзного общества протозоологов, Ленинград, 9—14 февраля 1987
 5-й съезд Всесоюзного общества протозоологов, Витебск, 7—10 сентября 1992
 V Европейский конгресс по протистологии (V European congress of protistology), 23—27 июля 2007, Санкт-Петербург

Институты 
 Секция протозоологии, созд.1996 (две лаборатории в Институте зоологии Болгарской АН)

Лаборатории 
 Лаборатория протозоологии Зоологического института РАН, Санкт-Петербург.
 Лаборатория цитологии одноклеточных организмов (ЛЦОО) Института цитологии РАН, Санкт-Петербург. Основана в 1957 членом-корр. РАН Ю. И. Полянским (заведующий 1957—1988 гг.). Далее ею заведовали: профессор И. Б. Райков (1988—1998), д.б.н. С. О. Скарлато (с 1998).
 Группа протозоологии Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, Ярославская обл., пос. Борок. Ранее входила в состав лаборатории биологии низших организмов (заведующий — д.б.н., профессор М. М. Камшилов), ныне — в составе лаборатории микробиологии. Руководитель группы — д.б.н. А. П. Мыльников.

Журналы 
 Протозоология (в 1976—1993 под эгидой ВОПР вышло 14 тематических сборников)
 Паразитологический сборник Зоологического института РАН
 Acta Protozoologica (International Journal on Protistology, Польша, с 1963). 
 Аrchiv für Protistenkunde (Jena, с 1902)
 European Journal of Protistology (с 1964)
 Journal of Eukaryotic Microbiology (с 1954)
 Protistology (Россия, с 1992)

См. также 
 Паразитология
 Протистология
 Эпидемиология

Примечания

Литература 
 Бейер Т. В. Хроника деятельности Всесоюзного общества протозоологов в 1986—1987 гг. // Простейшие новые объекты биотехнологии.- Л.: Наука . — 1989 . — С. 141—145
 Бейер Т. В. О деятельности Всесоюзного общества протозоологов (ВОПР) и секции протозоологии научного совета про проблеме Бимологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира. — Лейшмании.- Л.:Наука // Протозоология. — N 7 . — 1982 . — С.198-201 .
 Бейер Т. В. ред. // Протисты: Руководство по зоологии. — СПб.: Наука, 2000 . — 679 с.
 
 
 
 
 Полянский Ю. И. Хейсин Е. М Выдающийся советский протистолог // Природа . — N 9 . — 1957 . — С.68-70
 Протисты: Руководство по зоологии. — СПб.: «Наука», 2000. — Ч. 1. — 679 с.; 2007. — Ч. 2. — 1144 с.
 Скарлато С. О. Юрий Иванович Полянский и отечественная протозоология. Цитология. 41: 742—744 (1999).
 Скарлато С. О. Протозоология в Санкт-Петербурге. В сб.: Петербургская Академия наук в истории Академий мира. СПб. 1: 267—274 (1999).
 Хаусман К. Протозоология: Пер. с нем. — М: . Мир, 1988. — 336 с.

Ссылки 
 

Разделы зоологии